Сисой — каноническая церковная форма русского имени Сысой.

 Сисой Великий (ум. 429) — христианский святой
 Сисой Печерский (XIII век) — схимонах Киево-Печерского монастыря, преподобный

 Сисой Великий — русский броненосец, спущенный на воду в 1894

См. также 
Сисой Великий (значения)